YML — многозначная аббревиатура:
 Yandex Market XML — язык описания товаров и услуг в Яндекс-Маркете
 Yahoo! Markup Language — упрощённый язык разметки документов Yahoo!

.yml — расширение файла в формате YAML